Гран-при Бразилии 1983 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1983 года. Прошёл на автодроме Жакарепагуа, Бразилия. Соревнования состоялись 13 марта 1983 года.

Гонка 
В ретроспективе сезона, в котором будут доминировать автомобили с турбодвигателями, неожиданностью стал поул действующего чемпиона Кеке Росберга на автомобиле с атмосферным двигателем Cosworth. Однако в ходе гонки мощные турбированные машины возьмут реванш: всего 6 кругов позволил лидировать Росбергу Нельсон Пике на автомобиле с двигателем BMW, выйдя вперёд и умчавшись к победе в открывающем сезон Гран-при Бразилии. Гонка запомнилась опасным моментом при дозаправке действующего чемпиона, когда тот едва успел выпрыгнуть из охватившего его Williams пламени. Вернувшись за руль после устранения инцидента, Росберг продолжил гонку, но был дисквалифицирован за неправомерно оказанную ему помощь на пит-стопе. Его второе место в гонке по решению маршаллов так и не было никому присуждено.

|}

 Поул-позиция: Кеке Росберг — 1:34,526
 Лучший круг: Нельсон Пике — 1:39,829 (круг № 4)
 де Чезарис был исключён из Гран-при из-за того, что во время квалификации он пропустил взвешивание
 Росберг дисквалифицирован за помощь при выезде из боксов. Второе место никому не присуждено.
 де Анджелис дисквалифицирован за позднюю смену машины.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии